Лот се може односити на:
 ЛОТ Полиш ерлајнс (IATA: LO, ICAO: LOT), национална и највећа Пољска авио-компанија
 Лот (Библија), Аврамов синовац, глава једине породице спашене из Содома
 Лот (река), река у Француској, притока Гароне
 Лот (департман), истоимени департман у Француској
 Лот (јединица мере), застарела јединица мере за тежину коришћена у Русији
 Лот (Тревизо), је насеље у Италији у округу Тревизо, региону Венето
 Лот (Тексас), град у САД у држави Тексас